Села:
 Мозолівка — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Мозолівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
 Мозолівка — Харківська область, Валківський район